Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Swerdlowsk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es (Stand Januar 2019) 47 Städte und 26 Siedlungen städtischen Typs, davon sind zwei Städte und zwei Siedlungen „geschlossen“ (SATO).

Anmerkung: ** die Verwaltungsgliederung der Oblast Swerdlowsk unterscheidet sich von der der meisten anderen Föderationssubjekte Russlands. Die Verwaltungseinheiten der nächsten Ebene unterhalb der Oblast tragen unterschiedliche Bezeichnungen:
 Stadtkreis (gorodskoi okrug), in der Tabelle nicht speziell gekennzeichnet; der Großteil der Verwaltungseinheiten sind Stadtkreise
 Munizipales Gebilde (munizipalnoje obrasowanije), in der Tabelle MO
 Stadt (gorod, oder auch Munizipales Gebilde Stadt, Munizipalnoje obrasowanije gorod)
 Rajon; nur fünf der Verwaltungseinheiten

Quellen 

!Stadte
Swerdlowsk